USS Tautog je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Tautog (SS-199) 
 USS Tautog (SS-639)

Tautog